|(1701) Окаванго (Okavango) || 1953 NJ || 6 июля 1953 || Йоханнесбург || J. Churms
|-
|(1702) Калахари (Kalahari) || A924 NC || 7 июля 1924 || Йоханнесбург || Э. Герцшпрунг
|-
|(1703) Барри (Barry) || 1930 RB || 2 сентября 1930 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1704) Вахман (Wachmann) || A924 EE || 7 марта 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1705) Тапио (Tapio) || 1941 SL1 || 26 сентября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(1706) Дикфосс (Dieckvoss) || 1931 TS || 5 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1707) Шанталь (Chantal) || 1932 RL || 8 сентября 1932 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1708) Полит (Pólit) || 1929 XA || 1 декабря 1929 || Барселона || Хосе Комас Сола
|-
|(1709) Украина (Ukraina) || 1925 QA || 16 августа 1925 || Крым (Симеиз) || Шайн Г. А.
|-
|(1710) Готард (Gothard) || 1941 UF || 20 октября 1941 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(1711) Сандрин (Sandrine) || 1935 BB || 29 января 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1712) Ангола (Angola) || 1935 KC || 28 мая 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1713) Банкильон (Bancilhon) || 1951 SC || 27 сентября 1951 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1714) Си (Sy) || 1951 OA || 25 июля 1951 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1715) Салли (Salli) || 1938 GK || 9 апреля 1938 || Турку || Х. Аликоски
|-
|(1716) Питер (Peter) || 1934 GF || 4 апреля 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1717) Арлон (Arlon) || 1954 AC || 8 января 1954 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1718) Намибия (Namibia) || 1942 RX || 14 сентября 1942 || Турку || М. Вяйсяля
|-
|(1719) Енс (Jens) || 1950 DP || 17 февраля 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1720) Нильс (Niels) || 1935 CQ || 7 февраля 1935 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1721) Уэллс (Wells) || 1953 TD3 || 3 октября 1953 || Бруклин || IAP
|-
|(1722) Гоффин (Goffin) || 1938 EG || 23 февраля 1938 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1723) Клемола (Klemola) || 1936 FX || 18 марта 1936 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1724) Владимир (Vladimir) || 1932 DC || 28 февраля 1932 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1725) КрАО (CrAO) || 1930 SK || 20 сентября 1930 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1726) Хоффмейстер (Hoffmeister) || 1933 OE || 24 июля 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1727) Метте (Mette) || 1965 BA || 25 января 1965 || Блумфонтейн || A. D. Andrews
|-
| (1728) Гёте Линк (Goethe Link) || 1964 TO ||12 октября 1964 || Бруклин || IAP
|-
|(1729) Берил (Beryl) || 1963 SL || 19 сентября 1963 || Бруклин || IAP
|-
|(1730) Марселине (Marceline) || 1936 UA || 17 октября 1936 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(1731) Смэтс (Smuts) || 1948 PH || 9 августа 1948 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1732) Хайке (Heike) || 1943 EY || 9 марта 1943 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1733) Зильке (Silke) || 1938 DL1 || 19 февраля 1938 || Хайдельберг || A. Bohrmann
|-
|(1734) Жонголович (Zhongolovich) || 1928 TJ || 11 октября 1928 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1735) ИТА (ITA) || 1948 RJ1 || 10 сентября 1948 || Крым (Симеиз) || Шайн П. Ф.
|-
|(1736) Floirac || 1967 RA || 6 сентября 1967 || Бордо || G. Soulié
|-
|(1737) Северный (Severny) || 1966 TJ || 13 октября 1966 || Крым (Симеиз) || Черных Л. И.
|-
|(1738) Oosterhoff || 1930 SP || 16 сентября 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1739) Мейерман (Meyermann) || 1939 PF || 15 августа 1939 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1740) Пааво Нурми (Paavo Nurmi) || 1939 UA || 18 октября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1741) Джиклас (Giclas) || 1960 BC || 26 января 1960 || Бруклин || IAP
|-
|(1742) Шайферс (Schaifers) || 1934 RO || 7 сентября 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1743) Шмидт (Schmidt) || 4109 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хоутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1744) Гарриет (Harriet) || 6557 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хоутен, И. Ван Хоутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1745) Фергюсон (Ferguson) || 1941 SY1 || 17 сентября 1941 || Вашингтон || J. E. Willis
|-
|(1746) Брауэр (Brouwer) || 1963 RF || 14 сентября 1963 || Бруклин || IAP
|-
|(1747) Райт (Wright) || 1947 NH || 14 июля 1947 || Сан-Хосе || Карл Виртанен
|-
|(1748) Маудерли (Mauderli) || 1966 RA || 7 сентября 1966 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1749) Теламон (Telamon) || 1949 SB || 23 сентября 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1750) Экерт (Eckert) || 1950 NA1 || 15 июля 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1751) Гергет (Herget) || 1955 OC || 27 июля 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(1752) van Herk || 1930 OK || 22 июля 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1753) Mieke || 1934 JM || 10 мая 1934 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1754) Cunningham || 1935 FE || 29 марта 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1755) Лорбах (Lorbach) || 1936 VD || 8 ноября 1936 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(1756) Джакобини (Giacobini) || 1937 YA || 24 декабря 1937 || Ницца || Андре Патри
|-
|(1757) Порвоо (Porvoo) || 1939 FC || 17 марта 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1758) Наантали (Naantali) || 1942 DK || 18 февраля 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(1759) Kienle || 1942 RF || 11 сентября 1942 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1760) Сандра (Sandra) || 1950 GB || 10 апреля 1950 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1761) Эдмондсон (Edmondson) || 1952 FN || 30 марта 1952 || Бруклин || IAP
|-
|(1762) Расселл (Russell) || 1953 TZ || 8 октября 1953 || Бруклин || IAP
|-
|(1763) Уильямс (Williams) || 1953 TN2 || 13 октября 1953 || Бруклин || IAP
|-
|(1764) Cogshall || 1953 VM1 || 7 ноября 1953 || Бруклин || IAP
|-
|(1765) Рубель (Wrubel) || 1957 XB || 15 декабря 1957 || Бруклин || IAP
|-
|(1766) Слайфер (Slipher) || 1962 RF || 7 сентября 1962 || Бруклин || IAP
|-
|(1767) Лэмплэнд (Lampland) || 1962 RJ || 7 сентября 1962 || Бруклин || IAP
|-
|(1768) Аппенцелла (Appenzella) || 1965 SA || 23 сентября 1965 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1769) Carlostorres || 1966 QP || 25 августа 1966 || Кордова || Z. Pereyra
|-
|(1770) Шлезингер (Schlesinger) || 1967 JR || 10 мая 1967 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско,  Арнольд Клемола
|-
|(1771) Маковер (Makover) || 1968 BD || 24 января 1968 || Крым (Симеиз) || Черных Л. И.
|-
|(1772) Гагарин (Gagarin) || 1968 CB || 6 февраля 1968 || Крым (Симеиз) || Черных Л. И.
|-
|(1773) Румпельштильцхен (Rumpelstilz) || 1968 HE || 17 апреля 1968 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1774) Куликов (Kulikov) || 1968 UG1 || 22 октября 1968 || Крым (Симеиз) || Смирнова Т. М.
|-
| (1775) Циммервальд (Zimmerwald) || 1969 JA || 13 мая 1969 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1776) Койпер (Kuiper) || 2520 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хоутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс 
|-
|(1777) Герельс (Gehrels) || 4007 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хоутен, И. Ван Хоутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1778) Альвен (Alfvén) || 4506 P-L || 26 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хоутен, И. Ван Хоутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1779) Парана (Paraná) || 1950 LZ || 15 июня 1950 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1780) Kippes || A906 RA || 12 сентября 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|-
|(1781) Ван Бисбрук (Van Biesbroeck) || A906 UB || 17 октября 1906 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|-
|(1782) Schneller || 1931 TL1 || 6 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1783) Альбицкий (Albitskij) || 1935 FJ || 24 марта 1935 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1784) Бенгела (Benguella) || 1935 MG || 30 июня 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1785) Вурм (Wurm) || 1941 CD || 15 февраля 1941 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1786) Раахе (Raahe) || 1948 TL || 9 октября 1948 || Турку || Х. Аликоски
|-
|(1787) Шини (Chiny) || 1950 SK || 19 сентября 1950 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1788) Kiess || 1952 OZ || 25 июля 1952 || Бруклин || IAP
|-
|(1789) Добровольский (Dobrovolsky) || 1966 QC || 19 августа 1966 || Крым (Симеиз) || Черных Л. И.
|-
|(1790) Волков (Volkov) || 1967 ER || 9 марта 1967 || Крым (Симеиз) || Черных Л. И.
|-
|(1791) Пацаев (Patsayev) || 1967 RE || 4 сентября 1967 || Крым (Симеиз) || Смирнова Т. М.
|-
|(1792) Рени (Reni) || 1968 BG || 24 января 1968 || Крым (Симеиз) || Черных Л. И.
|-
|(1793) Зоя (Zoya) || 1968 DW || 28 февраля 1968 || Крым (Симеиз) || Смирнова Т. М.
|-
|(1794) Finsen || 1970 GA || 7 апреля 1970 || Лейден || J. A. Bruwer
|-
|(1795) Волтьер (Woltjer) || 4010 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хоутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1796) Рига (Riga) || 1966 KB || 16 мая 1966 || Крым (Симеиз) || Черных Н. С.
|-
|(1797) Шомасс (Schaumasse) || 1936 VH || 15 ноября 1936 || Ницца || Андре Патри
|-
|(1798) Watts || 1949 GC || 4 апреля 1949 || Бруклин || IAP
|-
|(1799) Кусевицкий (Koussevitzky) || 1950 OE || 25 июля 1950 || Бруклин || IAP
|-
|(1800) Агилар (Aguilar) || 1950 RJ || 12 сентября 1950 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|}